Битва при Легнице (1241)
 Битва при Легнице (1760)